Weilerburg ist der Name folgender Burgen:

 Weilerburg (Rottenburg), Burgruine bei Rottenburg am Neckar-Weiler im Landkreis Tübingen in Baden-Württemberg
 Weilerburg (Tailfingen), Burgruine bei Albstadt-Tailfingen im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg
 Burgstall Wahlmich, wird auch Weilerburg nach dem fränkischen Adelsgeschlecht von Weiler genannt, vermutlich deren ehemalige Stammburg